Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Sony Ericsson Open 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP Masters Series qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 22. bis 23. März 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)